Pothos – scultura di Skopas, conosciuta da una serie di repliche marmoree dell'epoca romana
Pothos – personaggio della mitologia greca, personificato tra i fratelli di Eros
 Pothos – genere di piante della famiglia Araceae